Kæde har flere betydninger:
 Kæde (mekanik) – for eksempel en cykelkæde eller motorsavskæde.
 Halskæde − smykke.
 Kæde (ishockey) – sportsbegreb.
 Forretningskæde – flere butikker fra samme firma.
 Kædedans – element i folkedanse
 Lænke (Buddhisme)